Gusakov je priimek več oseb:
 Aleksander Aleksejevič Gusakov, sovjetski general
 Jurij Mihailovič Gusakov, ruski nogometaš
 Nikolaj Gusakov, ruski nordijski smučar

Ruski priimki